Дмитрий Волконский:
 Волконский, Дмитрий Александрович (1790—1838) — князь, генерал-майор, участник войн против Наполеона, против Турции и походов на Кавказе.
 Волконский, Дмитрий Андреевич (ум. 1671) — князь, стольник (1655—1671), участник войны с Речью Посполитой (1654—1667) и подавления восстания в Башкирии (1662—1664).
 Волконский, Дмитрий Михайлович (1770—1835) — российский военачальник эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.
 Волконский, Дмитрий Петрович (1764—1812) — генерал-майор, член Главной Военной коллегии, военный губернатор Архангельской губернии.
 Волконский, Дмитрий Петрович (1805—1859) — гофмейстер (1856), церемониймейстер